Krasnoarmejskij (Mordovia)

Pagine correlate
Krasnoarmejsk
Krasnoarmejskij rajon